Горовые 1  — список населённых пунктов в Белоруссии:

 Горовые 1 — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Горовые 1 — хутор в Миорском районе Витебской области.
 Горовые 1 — деревня в Шумилинском районе Витебской области.

См. также 
 Горовые 2